Пять кораблей Королевского флота назывались  HMS Flora, в честь римской богини Флоры, еще один был отменен:

 HMS Flora — шлюп; заказан в 1755; позже отменен.
 HMS Flora — 32-пушечный фрегат 5 ранга, бывший французский Vestale; захвачен в 1761; затоплен в 1778 во избежание плена; поднят; французский приватир Flore в 1784; отбит в 1798; продан.
 HMS Flora — 36-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1780 разбился в 1809.
 HMS Flora — 44-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1844; на рейдовой службе с 1851; продан в 1891.
 HMS Flora — бронепалубный крейсер типа Astraea; спущен на воду в 1893; переименован TS Indus II в 1915; продан в 1922.
 HMS Flora — исходно HMS Griper, железная винтовая канонерская лодка типа Ant; использовался на рейдовой службе с 1905; переименован в YC373; превращен в плавучую базу и переименован в HMS Flora в 1923; переименован в HMS Afrikander в 1933; продан в 1937.